КСК — аббревиатура, означающая:
 Комиссия советского контроля — орган государственного контроля в СССР.
 КСК (группа) — советская рок-группа.
 КСК (портовый терминал) — глубоководный зерновой терминал в морском порту Новороссийска.
 КСК () или «Константина» ) — алжирский футбольный клуб из города Константина.
 КСК — Кооператив собственников квартиры.
 КСК — конно-спортивный клуб.
 КСК (направление обучения) — компьютерные системы и комплексы.

Прочие 
 КСК-100 — советский самоходный кормоуборочный комбайн
 КСК-4-1 — советский самоходный четырёхрядный картофелеуборочный комбайн